Niemcy:
 Neuenfelde – dzielnica Elsfleth
 Neuenfelde – dzielnica Hamburga
 Neuenfelde – dzielnica Osterholz-Scharmbeck

Inne:
 Neuenfelde – statek

Zobacz też:
 Neuenfeld